Совет прессы Азербайджана (азерб.: Azərbaycan Mətbuat Şurası) — общественная организация в области регулирования деятельности средств массовой информации (СМИ) в Азербайджане.

Общие положения 
Cоздан 15 марта 2003 года на первом съезде журналистов страны. На Конгрессе около 400 представителей 170 средств массовой информации и журналистских организаций были избраны в состав Совета директоров. 

24 апреля того же года Совет был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Целью Совета прессы является осуществление общественного контроля за соблюдением журналистами требований законодательства и принципов их профессиональной деятельности, укрепление отношений между государственными органами и прессой, создание возможностей для свободы слова, мнений и информации. Совет принимает меры к досудебному разрешению конфликтов в сфере деятельности СМИ, приём жалоб на поведение сотрудников редакции, изучение и принятие решений в этой связи.

Структура 
Высшим органом Совета является Конгресс. 

Руководство советом осуществляет председатель. При Председателе действуют двое заместителей. Решения Совета принимаются коллегиально на заседаниях Совета директоров.

Совет директоров состоит из 23 главных и 6 резервных членов. 11 из главных членов представляют журналистов, 7 — общественность, 5 — интернет-ресурсы.

Заседания Совета директоров проводятся каждый месяц, а заседания Комиссии по рассмотрению жалоб проводятся дважды в месяц. Другие комиссии собираются периодически.

В Совете прессы функционируют восемь комиссий: 

 юридическая комиссия
 социальная комиссия
 экономическая комиссия
 языковая комиссия
 комиссия по развитию региональной прессы
 постоянная комиссия по решению проблем между прессой и государственными органами
 комиссия по борьбе с «рэкетирской журналистикой»
 комиссия по международным отношениям

Председатели 
 Афлатун Амашев (2003—2022)  
 Рашад Меджид (c 24.09.2022)

Международные отношения 
С 2005 года Совет прессы Азербайджана является членом Ассоциации Всемирного Совета прессы и Альянса Совета прессы Европейского Союза.

Председатель совета представлен в Совете Ассоциации Всемирного совета прессы.

Совет прессы сотрудничает с различными медиа-организациями постсоветских стран и Турции. Кроме того, осуществляется сотрудничество с советами прессы Австрии, Великобритании и Индии.

См. также 
 Средства массовой информации Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Средства массовой информации Азербайджана
Организации Азербайджана